У́бинское (значения)
 Убинское озеро — в Новосибирской области России.
 Убинское (село) — село в Новосибирской области России.